Obazoa — високорівнева клада евкаріотів, запропонована 2013 року. Охоплює клади Breviatea, Apusomonadida та Opisthokonta. Сестринська клада до амебозоїв (Amoebozoa); разом вони утворюють батьківську кладу Amorphea.
Сам термін Obazoa є акронімом від Opisthokonta, Breviatea, Apusomonadida із додаванням  («життя»). Визначення місця та характеристик Breviatea та Apusomonadida на філогенетичному дереві становить значний інтерес, бо йдеться про історію розвитку клади опістоконтів, у межах якої виникли основні родоводи тварин і грибів. Взаємозв'язки між опістоконтами, бревіатами та апусомонадами станом на 2018 не були визначені остаточно, але Breviatea зазвичай окреслюють як найбільш базальний із цих трьох родоводів. Філогенез на основі рибосомної РНК зазвичай не виявляє Obazoa як кладу (див, наприклад), що, ймовірно, спричинено тим, що сестринські клади походять від дуже далекого спільного предка, а також тим, що є дуже мало філогенетичних сигнальних залишків у наборах даних, що складаються з одного чи лише декількох генів.

Нижче наведено філогенетичну кладограму, аби показати місце Obazoa в класифікації.

</div>

Примітки 

 
Amorphea